la Cadence Lypso (Calypso et Cadence) est la kadans de la Dominique. Le mot a été popularisé par le groupe Exile One vers le début des années 1970. Exile One de Gordon Henderson, Les Gramacks de Jeff Joseph et autres populaires cadence groupes dont le repertoire musical est calypso, reggae et surtout kadans ou kompa, ont introduit le synthesizer dans la musique Antillaise.

Annexes

Articles connexes 
 Calypso, Kadans

Liens externes 

Musique dominiquaise
Musique de carnaval
Musique traditionnelle
Genre de danse
World music